Грант Коннелл (, вимова: KAHN-nell; нар. 17 листопада 1965) — колишній канадський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (29 листопада 1993).
Здобув 22 парні титули туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 67 місце досяг 17 червня 1991 року. 
Завершив кар'єру 2000 року. 

Агент нерухомості.

Важливі фінали

Парний розряд (22 титули)

Досягнення в парному розряді

Примітки

Посилання 
 
 
 

Канадські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1988
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996